Kamehameha steht für:

 fünf hawaiische Könige, siehe Liste der Könige von Hawaii #Kamehameha-Dynastie
 Kamehame-Ha („Schildkrötenwelle“), eine Kampftechnik in der japanischen Manga-Serie Dragonball, siehe Dragonball #Kampftechniken und Fähigkeiten
 King Kamehameha Club, eine Diskothek in Frankfurt am Main
 USS Kamehameha (SSBN-642), ein Atom-U-Boot der US Navy